Bataille de Montichiari peut désigner:
 Bataille de Montichiari (1373)
 Bataille de Montichiari (1420)